En Pologne :
 Główczyce, une gmina de la voïvodie de Poméranie ;
 Główczyce, le siège de la gmina précédente.
 Główczyce, une localité polonaise de la voïvodie d'Opole.